Серо де Аире има више значења:

 Серо де Аире, Јукутачи (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Аире (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику